Cidades da Colômbia
 Villanueva (Guajira)
 Villanueva (Casanare)
 Villanueva (Bolívar)

Desambiguações de topônimos